Pulci ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Pulci (1432–1484), italienischer Dichter
 Tonino Pulci (1947–2012), italienischer Schauspieler und Regisseur